Ela Longespée ist der Name folgender Personen:

* Ela Longespée (Adlige, † 1298), englische Adlige
 Ela Longespée (Adlige, † vor 1299), englische Adlige
 Ela Longespée (Adlige, 1245) (1245–1276), englische Adlige